Kano oder Kanō steht für:
 Kano (Familienname) (Kanō), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Kanō-Schule, Schule der japanischen Malerei
 Kano-Chronik, Geschichtsaufzeichnung der Hausa in Nigeria
 Kano (Band), italienische Popgruppe
 Kano-Modell, Modell zur Analyse von Kundenwünschen
 Kano (Computer), Computer-Kit auf Raspberry-Pi-Basis
 Kanō, ehemalige Stadt in der Präfektur Gifu, siehe Gifu
 Kano (Sängerin), japanische Sängerin und VTuber

Kano, Kanō bzw. Kánó ist der Name folgender 

Orte
 Kano, Stadt in Nigeria
 Kano (Bundesstaat), Bundesstaat in Nigeria
 Kánó, Gemeinde in Ungarn
 Kanō (Gifu) (heute: Gifu), ehemalige Stadt in der Präfektur Gifu

geografische Objekte
 Kano (Hadejia), Fluss im Bundesstaat Kano
 Kano (Fluss), Fluss in der japanischen Präfektur Shizuoka
 Kano (Insel), indonesische Sula-Insel

Siehe auch:
 Kanno
 Cano
 Kanow